Ринкова площа, Вроцлав (, ) — середньовічна ринкова площа у Вроцлаві, на південному заході Польщі. Це одна з найбільших ринкових площ в Європі, з двома найбільшими ратушами в країні.

Будівлі навколо площі побудовані за різними стилями: середню частину (нім. Tritt) кільця займає блок будівель, що складається зі Старої ратуші, Нової ратуші, а також численних будинків городян. Ринкова площа являє собою міський ансамбль з двома сусідніми по діагоналі площами, Соляним ринком і площею перед церквою Святої Єлизавети.

Ринок був заснований відповідно до магдебурзького права ще за правління польського князя Генріха I Бородого між 1214 і 1232 роками. У 19 столітті площа була з'єднана з трамвайними лініями, спочатку кінними, але після 1892 року електричними. Під час Другої світової війни ринкова площа була пошкоджена.

До кінця 1970-х років транспортні засоби могли проїжджати по осі схід-захід. У період з 1996 по 2000 рік площа була відновлена, а східна сторона, остання доступна для автомобілів, стала пішохідною.

Галерея

Посилання 

 Olgierd Czerner, Rynek wrocławski, Wrocław: Ossolineum, 1976
 Cezary Buśko, Archeologia lokacyjnego Wrocławia, in Rudolf Procházka: Forum urbes mediiaevi. 1.Sborník příspěvků z konference FUMA konané 10. dubna 2002, Brno: Archaia Brno, 2004, pp. 35–45. ISBN 978-80-239-2746-7. PDF, Polish with German summary
 Dehio — Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen: Schlesien, Herder-Institut Marburg and Krajowy Osrodek Badan i Dokumentacji Zabytkow Warszawa, Deutscher Kunstverlag 2005,

Див. також 

 Головна площа, Краків
 Старе місто Вроцлава
Архітектура Вроцлава
Споруди, збудовані в XIII столітті